Karketu steht für:

 Bezeichnung für einen Einwohner der osttimoresischen Landeshauptstadt Dili
  Karketu (Kampung Alor), ein Stadtteil Dilis im Suco Kampung Alor
 Karketu Dili, ein Fußballverein aus Dili